Qixia ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Qixia (栖霞市) der bezirksfreien Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Qixia (Yantai);
 den Stadtbezirk Qixia (栖霞区) der bezirksfreien Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qixia (Nanjing);

 den Berg Qixia (栖霞山) nordöstlich der Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qixia Shan.